

События

Европа 
 Присоединение к Франции Наварры и графства Шампань.
 1285—1314 — Король Франции Филипп IV Красивый (1268—1314).
 1285—1291 — Король Арагона Альфонсо III Свободный.
 1285—1287 — Папа Гонорий IV.
 1285—1309 — Король Неаполя Карл II Хромой.
 1285—1295 — Король Сицилии Хайме I Благородный.
 1285—1290 —Князь Литвы Будикид.(?)
 4 сентября — Арагонский флот под командованием Руджеро Лаурия нанёс поражение французскому флоту в морской битве близ Барселоны.
30 сентября–1 октября — Битва в Паниссарском проходе: разгром французов арагонцами.
 Первое упоминание замка Пернштейн в Моравии.
 Паоло и Франческа Малатеста убиты ревнивым мужем, что послужило сюжетом для одной из песен «Ада» в «Божественной комедии» Данте.
Поход монголов в Венгрию.

Русь 
 Русские летописи упоминают о приходе из Золотой Орды неизвестного царевича, который был изгнан за пределы Руси Дмитрием Александровичем Владимирским и Переяславским.

Азия 
 Египетский султан Калаун взял замок госпитальеров Маргат.
 1285—1293 — Король Вьетнама Чан Нян Тонг. Внук Чан Тхай Тонга. Девиз «Многократное процветание».
 Чан Куанг Кхай разгромил юаньские войска у переправы Тьыонг-зыонг на Красной реке.
 "Отпрыск государева рода Чан Куок Тоан (15 лет) прославился в боях.
 Празднование победы во Вьетнаме. Пожалованы звания духам.
 1285—1300 — Царь Мали Сакура, бывший раб царского дома. Походы в Текрур, Сонгаи, Гао.
 Махмуд аш-Ширази составляет научный трактат «Шахский подарок по астрономии» («ат-Тухфа аш-шахийа фи илм ал-хайа»).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1285 году
 Бенедикт XII (папа римский)
 6 декабря — Фердинанд IV (король Кастилии)

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1285 году
 28 марта — Мартин IV (папа римский).
 20 мая — Иоанн I (король Кипра).
 Карл I Анжуйский, король Неаполя (1266—1285) и Сицилии (1266—1282).
 Педро III Арагонский.
 Филипп III (король Франции).

Примечания

См. также